Jan Tristan z Nevers ( Jean Tristan de France, 8. dubna 1250 Damietta – 3. srpna 1270) byl hrabě z Nevers a z Valois z dynastie Kapetovců a účastník dvou křížových výprav po boku svého otce francouzského krále Ludvíka IX.

Život v době křížových výprav 

V čase Janova narození jeho rodiče pobývali na kruciátě ve Svaté zemi a těhotná královna Markéta hájila s malou posádkou křižáky dobyté město Damietta v deltě Nilu. Ludvík IX. byl tou dobou již nemocný a v zajetí nevěřících. Královna se o manželově zajetí dozvěděla tři dny před porodem a v obavě před hrozícím zajetím donutila svého osobního strážce ke slibu, že pokud do města dorazí muslimové, setne jí raději hlavu.  8. dubna porodila syna Jana a na znamení velké bolesti, kterou prožívala nad manželovým zajetím se mu začalo říkat Tristan. Král nakonec ze zajetí vyvázl díky vydání Damietty a zaplacení obrovského výkupného. Namísto návratu do Francie však pln výčitek svědomí za neúspěch tažení přesunul svou základnu do Sýrie a veškeré své úsilí napjal k zlepšení vojenského postavení Svaté země a financování stavby hradeb okolo křesťanských měst. Královna zůstala po manželově boku a ve Svaté zemi mu povila další dva potomky.Čtyřletý pobyt královského páru byl nečekaně zkrácen úmrtím královny matky, jež v dobu Ludvíkovy nepřítomnosti spravovala království. 17. července 1254 se rodina vrátila do Paříže.

Od června 1258 byl osmiletý Jan Tristan zasnouben se svou vrstevnicí Jolandou, dcerou Oda Burgundského. Svatba se konala v červnu 1265. Po tchánově skonu se společně s Jolandou snažil získat část rozsáhlého dědictví. V březnu 1268 dostal od otce titul hraběte z Valois a Crépy.

Ludvík IX. se roku 1267 i přes své chatrné zdraví rozhodl k nové křížové výpravě. Královo nejbližší okolí nebylo jeho rozhodnutím právě nadšeno, ale i tak velká část rodiny přijala kříž společně s ním. 2. července 1270 se výprava vydala nikoli do Svaté země, ale do Tunisu, kde Ludvík doufal na pravou víru obrátit tamního sultána a ani nevyčkal slibovaných posil. 24. července dobyli křižáci Kartágo, ale většímu úspěchu se postavila do cesty epidemie. Onemocněl i Jan a ve velmi krátké době zemřel. Do hrobu jej následoval i otec a při zpáteční cestě do vlasti také velká část zúčastněných příbuzných. Janovy ostatky byly dopraveny do Francie a pohřbeny v Saint-Denis. Hrabství Valois se vrátilo francouzské koruně.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Muži
Kapetovci
Francouzští princové
Hrabata z Valois
Hrabata z Nevers
Křesťané sedmé křížové výpravy
Křesťané osmé křížové výpravy
Zemřelí na úplavici
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 8. dubna
Narození v roce 1250
Narození v Damiettě
Úmrtí 3. srpna
Úmrtí v roce 1270